Плита Вудларк — литосферная микроплита. Имеет площадь 0,01116 стерадиан. Обычно рассматривается вместе с Австралийской плитой.

Расположена в западной части Тихого океана. Является фундаментом центральной и восточной части Новой Гвинеи, южной части Соломонова моря, островов Тробрианд.

Плита Вудларк ограничена Каролинской, Северо-Бисмаркской, Южно-Бисмаркской, плитой Соломоново моря, Тихоокеанской , Австралийской, плитой Маоке и плитой Птичья голова.

Название плиты происходит от острова Вудларк.

Ссылки 
 Peter Bird,An updated digital model of plate boundaries, Geochemistry Geophysics Geosystems, 2003 

Литосферные плиты